Franz Pecháček kan syfta på:

* Franz Martin Pecháček (1763–1816), österrikisk violinist och kompositör 
 Franz Xaver Pecháček (1793–1840), österrikisk violinist och kompositör